Рудерсдорф (Бургенланд) — коммуна в Австрии.
 Рудерсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.